Far West («lejano oeste» en inglés) puede referirse a:

Geografía 
 Far West, nombre en inglés del oeste de Estados Unidos.
 Far West de Australia, parte noroccidental de Australia.
 Far West, asentamiento mormón en el estado de Misuri.

Historia 
 Far West o «viejo oeste», período histórico de Estados Unidos durante el siglo XIX, y así llamado por metonimia del emplazamiento geográfico en el que sucedió: el oeste de lo que hoy es Estados Unidos.

Cine y televisión 
 Far West, película franco-belga dirigida por Jacques Brel en el año 1973.
 Far West, cortometraje francés dirigido por Pascal-Alex Vincent en el año 2003.

Música 
 Far West, álbum musical del cantante suizo Henri Dès.

Juegos 
 Far West, juego de rol español publicado por M+D Editores en enero de 1993 (ISBN 84-604-4995-5).
 Far West, videojuego alemán concebido por Greenwood Entertainment y editado por JoWooD Productions; fue puesto a la venta a partir del 2 de mayo de 2002.